Саза́нов (Саза́нова) — русская фамилия. Известные носители:

 Сазанов, Виктор Иванович (1879—1967) — советский учёный, агрохимик и растениевод, профессор.
 Сазанов, Владимир Александрович (1941—2019) — советский партийный деятель
 Сазанов, Иван Дмитриевич (1876—1933) — русский писатель и педагог.
 Сазанов, Евгений Васильевич (1925—2015) — советский партийный и государственный деятель.

 Сазанова, Наталья Михайловна (1932—2006) — российский востоковед, индолог, филолог.

См. также